Александр Анатольевич Журавленко (18 марта 1965) — советский и украинский футболист, полузащитник.

Игровая карьера 
В чемпионате СССР играл в командах второй лиги «Судостроитель», «Кристалл» и «Днепр» (Черкассы).

В первом чемпионате Украины выступал в составе «Артании», с которой занял высокое третье место в группе «Б» первой лиги. В 1994 году перешёл в «Эвис», который боролся за право выступать в высшей лиге. Заняв второе место в турнире, николаевцы добились этого права, и 17 июля 1994 года в матче СК «Николаев» — «Заря» (Луганск), 2:1, Александр Журавленко дебютировал в высшей лиге чемпионата Украины.

За два неполных сезона в Николаеве Журавленко не стал игроком основного состава «корабелов» и уже весной 1995 года вернулся в Херсон, где ещё в советский период карьеры провёл 5 сезонов. В общей сложности (с учётом советского периода) в «Кристалле» («Таврии», «Воднике») Александр провёл 11 лет, сыграл 201 матч, в которых забил 6 голов. Дважды становился серебряным призёром группы «Б» второй лиги (1995/96 и 1998/99). В сезоне 1997/98 становился победителем турнира.

Ссылки 
 
 Статистика на сайте footbook.ru 
 Статистика на сайте allplayers.in.ua 
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Кристалл» Херсон
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Артания»